Aleix de Rússia (tsar de Rússia) (1629 - 1676). Pare del tsar Pere I de Rússia
 Aleix Petróvitx Romànov (1690 - 1718), tsarévitx de Rússia fill del tsar Pere I de Rússia
 Aleix Aleksàndrovitx (gran duc de Rússia) (1850 - 1908), fill de l'emperador Alexandre II de Rússia
 Aleix Nikolàievitx (tsarévitx de Rússia) (1904 - 1918), fill del tsar Nicolau II de Rússia